Рајко Кушић је име једне од следећих особа:

 Рајко Кушић (џудиста) — некадашњи џудиста из Пала;
 Рајко Кушић (пуковник) — некадашњи командант Рогатичке бригаде ВРС из Рогатице.